Флёри́, также Флери́ () — французская фамилия и топоним.

 Эмуан из Флёри (ок. 950—1008) — французский монах, хроникёр и поэт, живший в аббатстве Флёри; автор «Истории франков».

Фамилия 
 Флёри, Андре-Эркюль де (1653—1743) — французский государственный деятель, кардинал.
 Флёри, Дамьен (род. 1986) — французский хоккеист.
 Флёри, Жан-Франсуа Бонавентюр (1816—1894) — французский писатель.
 Флёри, Катрин (род. 1966) — французская дзюдоистка.
 Флёри, Клод (1640—1723) — историк церкви, член Французской академии.
 Флёри, Луи (1878—1926) — французский флейтист.
 Флёри, Марк-Андре (род. 1986) — канадский хоккеист, вратарь.
 Флёри, Станислав Филиберт (1858—1915) — польский художник и фотограф, работавший в Литве.
 Флёри, Теорен (род. 1968) — канадский хоккеист.
 Флёри, Хэйдн (род. 1996) — канадский хоккеист.
 Флёри, Эдуард (1815—1883) — французский историк; старший брат писателя Шанфлёри.
 Флёри, Эмиль Феликс (1815—1884) — французский генерал и дипломат.
 Флери, Виктор Иванович (1800—1856) — сурдопедагог, директор Петербургского училища, первым исследовал жестовый язык глухих России.
 Флёри де Шабулон, Пьер (1779—1835) — французский политический деятель, автор мемуаров о Наполеоне.

Составная фамилия 
 Кювилье-Флёри, Альфред-Огюст (1802—1887) — французский писатель, член Французской академии, воспитатель герцога Омальского.
 Робер-Флёри, Жозеф Николя (1797—1890) — французский художник.
 Робер-Флёри, Тони (1837—1911) — французский художник.

Топоним 
  — винодельческий апелласьон в департаменте Рона.
 Флёри — коммуна в департаменте Манш.
 Флёри — коммуна в департаменте Мозель.
 Флёри — коммуна в департаменте Од.
 Флёри — коммуна в департаменте Па-де-Кале.
 Флёри — коммуна в департаменте Сомма.
 Флёри — коммуна в департаменте Уаза.
 Флёри — коммуна в департаменте Эна.
 Аббатство Флёри — мужской бенедиктинский монастырь на реке Луара, основанный в VII веке.